La commune française de Senlis donna son nom à plusieurs traités :

 Traité de Senlis (1475) : traité de paix entre Louis XI et François II de Bretagne
 Traité de Senlis (1493) : traité entre Charles VIII et Maximilien d'Autriche